La COSAFA Cup 2021 o COSAFA Senior Challenge 2021, è stata la 20ª edizione dell'omonimo torneo, organizzato dal COSAFA.

Stadi

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Gruppo A

Classifica

Risultati

Gruppo B

Classifica

Risultati

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Risultati

Semifinali

Finale terzo e quarto posto

Finale

Classifica marcatori
4 reti
 Sepana Letsoalo

3 reti

 Thatayaone Witness Kgamanyane
 Tumisang Orebonye

 Elmo Kambindu

 Justin Shonga

2 reti

 Sera Motebang
 Khuda Ike Muyaba

 Pepe Massar Dijitte
 Abu Diop

 Sabelo Ndzinisa

1 rete

 Tumelo Khutlang
 Schumacher Kuwali
 Micium Mhone
 Marcel Papama
 Moegamat Yusuf Maart
 Kagiso Joseph Malinga
 Sphelele Mkhulise
 Njabulo Ngcobo 

 Thabang Sibanyoni
 Mohamed Rassoul Ba
 Albert Diène
 El Hadji Madicke Kane
 Abdoul Ndoye
 Felix Badenhorst
 Sandile Gomedze
 Fanelo Mamba

 Sifiso Matse
 Khethukulhe Mkhontfo
 Qadr Amin
 Blessing Sarupinda
 Patrick Ben Musaka
 Fancisco Simbine
 Victor Jancinto Vitinho
 Melque Melito

Premi

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Competizioni calcistiche africane
Calcio nel 2021